Mount Carroll kan syfta på följande:

 Mount Carroll, Antarktis, ett berg i Antarktis
 Mount Carroll, Illinois, en ort i USA